|-
| 123801 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123802 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123803 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123804 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123805 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123806 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123807 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123808 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123809 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123810 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123811 - ||  || 30 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123812 - ||  || 30 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123813 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123814 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123815 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123816 - ||  || 29 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 123817 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123818 Helenzier ||  || 31 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 123819 - ||  || 25 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123820 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123821 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123822 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 123823 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123824 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123825 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123826 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123827 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123828 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123829 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123830 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123831 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123832 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123833 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123834 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123835 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123836 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123837 - ||  || 3 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123838 - ||  || 4 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123839 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123840 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123841 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123842 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123843 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123844 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123845 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123846 - ||  || 4 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123847 - ||  || 5 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123848 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123849 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123850 - ||  || 13 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123851 - ||  || 14 februarie 2001 ||  || 
|-
| 123852 - ||  || 15 februarie 2001 ||  || , 
|-
| 123853 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123854 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123855 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123856 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123857 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123858 - ||  || 13 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123859 - ||  || 11 februarie 2001 ||  || 
|-
| 123860 Davederrick || 2001 DX || 16 februarie 2001 || Nogales || 
|-
| 123861 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123862 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123863 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123864 - ||  || 16 februarie 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 123865 - ||  || 16 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123866 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123867 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123868 - ||  || 19 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123869 - ||  || 19 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123870 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123871 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123872 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123873 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123874 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123875 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123876 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123877 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123878 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123879 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123880 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123881 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123882 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123883 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123884 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123885 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123886 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123887 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123888 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123889 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123890 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123891 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123892 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123893 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123894 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123895 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123896 - ||  || 21 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123897 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123898 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123899 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123900 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-